Listagem das cidades de Rondônia, de acordo com a religiosidade. Dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Religião das Cidades

Análise 

Os Católicos diminuíram na maioria das cidades rondonienses, seguindo a tendência nacional, mas algumas cidades apresentaram aumento na população católica. Nenhuma cidade apresentou queda na população de evangélicos.
As cidades com a maior proporção de católicos são Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Corumbiara e Costa Marques. Já as cidades com menor proporção são Itapuã do Oeste, Campo Novo de Rondônia, Vale do Anari e Buritis.
Os municípios com maior população evangélica são Espigão do Oeste, Buritis, Ji-Paraná e Cacoal. Já as menores são Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Castanheiras e Corumbiara.
Entre os que se declaram sem religião, as maiores proporções ficam em Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Itapuã do Oeste e Vale do Anari. As menores são Costa Marques, Rio Crespo, Pimenteiras do Oeste e Primavera de Rondônia.

Referências

Censo 2010
IBGE

Religiao